est le nom scientifique : 
 d'un genre d'algues brunes :  Areschoug, 1876
 d'un genre de vers de terre :  Malm, 1877